Urtelbach und Urtelgraben sind Namen von Fließgewässern:

 Urtelbach (Attel) oder Urtel, rechter Oberlauf der Attel bis in Grafing bei München, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Urtelbach (Olsa), rechter Zufluss der Olsa bei Sankt Marein bei Neumarkt, Markt Neumarkt in der Steiermark, Bezirk Murau, Steiermark
 Urtelbach (Schmerach), rechter Zufluss der Schmerach nördlich von Steinbächle, Stadt Ilshofen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

 Urtelgraben (Rainbach) oder Urtlgraben, linker Zufluss des Rainsbachs (zum Inn) an der Ulrichskapelle vor Graben, Markt Gars am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern

Siehe auch:
 Urselbach
 Urtlbach
 Urtlgraben